Алтепекси има више значења:

 Општина Алтепекси (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алтепекси (Алтепекси, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику